Velika nagrada Portugalske 1959 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 23. avgusta 1959.

Mário de Araújo Cabral je odpeljal svojo prvo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 62
| 2:11:55,41
| 1
| 8
|-
! 2
| 2
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 61
| +1 krog
| 3
| 6
|-
! 3
| 16
|  Dan Gurney
| Ferrari
| 61
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 5
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 60
| +2 kroga
| 4
| 3
|-
! 5
| 6
|  Harry Schell
| BRM
| 59
| +3 krogi
| 9
| 2
|-
! 6
| 10
|  Roy Salvadori
| Aston Martin
| 59
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 7
| 8
|  Ron Flockhart
| BRM
| 59
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 8
| 9
|  Carroll Shelby
| Aston Martin
| 58
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 9
| 14
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 57
| +5 krogov
| 10
|  
|-
! 10
| 18
|  Mário de Araújo Cabral
| Cooper-Maserati
| 56
| +6 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 3
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 38
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 23
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jo Bonnier
| BRM
| 10
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Phil Hill
| Ferrari
| 5
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 5
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 3
| Menjalnik
| 16
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959